Ringland kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Ringland, Norfolk, ort i England, 
 Ringland, Wales, community i Newport,